Джо-Патрик Трейси Смит (; родился 24 января 1989 года в Таунсвилле, Австралия) — австралийский профессиональный теннисист; финалист одного турнира Большого шлема в миксте (Открытый чемпионат Австралии-2019); победитель одного турнира ATP в парном разряде.

Общая информация 
Родители Джон-Патрика (Кевин и Сьюзен) по профессии учителя, есть брат — Стивен — инженер.

Начал играть в теннис в возрасте семи лет вместе с братом. Любимое покрытие — быстрый хард; любимый турнир — Открытый чемпионат Австралии. Кумиром в мире тенниса в детстве был Иван Лендл.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (11)

Победы (5) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (6)

Финалы турниров ATP в парном разряде (5)

Победы (1) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (4)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (70)

Победы (34)

Поражения (36)

Финалы турниров Большого шлема в смешанном парном разряде (1)

Поражения (1)

Примечания

Ссылки 
 
 

Теннисисты Австралии